Сіріл Нзама (англ. Cyril Nzama, нар. 26 червня 1974, Совето) — південноафриканський футболіст, що грав на позиції захисника.
 Сіріл Гарнем (англ. Cyril Garnham, повне ім'я Персі Сіріл Клод Гарнем, англ. Percy Cyril Claude Garnham; 15 січня 1901, Лондон — 25 грудня 1994) —  британський паразитолог і зоолог.
 Сіріл Ноулс (англ. Cyril Knowles, нар. 13 липня 1944, Фітцвільям — пом. 30 серпня 1991, Мідлсбро, Велика Британія) — англійський футболіст, захисник.
 Сіріл Томмасон (фр. Cyril Tommasone, 4 липня 1987) — французький гімнаст, призер чемпіонатів світу 2011, 2014 років, учасник Олімпійських Ігор.
 Сіріл Адула (13 вересня 1921 — 24 травня 1978) — конголезький державний і політичний діяч.